Grujić ist der Familienname folgender Personen:

 Katarina Grujić (* 1992), serbische Pop-Folk-Sängerin
Marko Grujić (* 1996), serbischer Fußballspieler
Mladen Grujić (* 1969), jugoslawischer Biathlet
Slobodan Grujić (* 1973), ehemaliger jugoslawischer, heute serbischer Tischtennisspieler
Vladan Grujić (* 1981), bosnischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Heim des Jevrem Grujić